Тутмос-младший (Тутмес-младший, собственно Джехутимесу) — древнеегипетский скульптор периода поздней XVIII династии (середина XIV в. до н. э.). Работал при дворе фараона Эхнатона (Аменхотепа IV) в городе Ахетатоне (вероятно, Тутмос находился под началом главного придворного скульптора Бека или Бака), являясь ярким представителем амарнского искусства. Один из немногих древнеегипетских художников, чьё имя известно потомкам.

Творчество 

Тутмос получил известность после обнаружения в декабре 1912 года немецкими археологами во главе с Людвигом Борхардтом среди руин Ахетатона остатков его мастерской с портретами Эхнатона, его жены Нефертити и их дочерей. Там же были открыты гипсовые отливки лиц неизвестных людей — подобные отливки использовались при создании скульптурных портретов. Подписей скульптор на произведениях не ставил, и сейчас нельзя выявить, какие из найденных портретов непосредственно исполнены самим Тутмосом, а какие — его помощниками.

Принято считать, что мастер собственноручно исполнил три знаменитых изображения Нефертити: разноцветный инкрустированный бюст из известняка (Египетский музей и собрание папирусов, Берлин) и две незавершённых головы: одна хранится в Берлине, другая, более поздняя, — в Каире.

В искусстве Тутмоса-младшего прослеживаются серьёзные отличия от традиционного египетского канона, оно отмечено нехарактерной для древневосточного искусства свободой, внутренней одухотворённостью образов, изысканной красотой, отсутствием условностей, неповторимой тонкостью моделировки.

Гробница 
В 1996 году французский археолог Алэн Зиви обнаружил в Саккаре  с надписью «руководитель художников во дворце Истины — Тутмос» () амарнского периода. Допускается, что владельцем этой гробницы, значительная часть росписей и рельефов в которой выполнена им самим, является скульптор Тутмос.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Культура Древнего Египта
Скульпторы Древнего Египта
Персоналии XIV века до н. э.
Амарнский период